Jatzek ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Jatzek (* 1956), österreichischer Autor, Musiker und Journalist
 Manfred Jatzek (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Richard Jatzek (1906–1943), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer